Neuhäusl heißen folgende geographischen Objekte:

 Neuhäusl (Buchbach), Ortsteil der Gemeinde Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Neuhäusl (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Neuhäusl (Erharting), Ortsteil der Gemeinde Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Neuhäusl (Forstkastl), historischer Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Forstkastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Neuhäusl (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Neuhäusl (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Neuhäusl (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Neuhäusl (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Neuhäusl (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Neuhäusl (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Neuhäusl (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Neuhäusl (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Neuhäusl (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern

 Neuhäusl (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Neuhäusl (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Weiler der Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark
 Nové Domky (Rozvadov), Dorf in Böhmen (deutsch Böhmisch Neuhäus(e)l)

Neuhäusl ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Neuhäusl (1930–1991), tschechoslowakischer Botaniker

Siehe auch:
 Neuhaus
 Neuhäusel (Begriffsklärung)
 Neuhäuseln
 Neuhäusler